Nyholm se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Elsa Cecilia Nyholm
 Tord Nyholm